Финальная часть Девятого Чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет прошла в Швейцарии с 11 по 22 июля 2006 года. В нём принимали участие девушки, родившиеся после 1 января 1987.

Чемпион Европы 2006 года — .

Формат турнира 
В чемпионате Европы приняло участие 40 команд. Сначала они были разбиты на 10 групп и провели первый отборочный раунд с 27 сентября по 1 октября 2005 года. По две первых команды и 5 лучших, среди занявших третьи места прошли во второй отборочный раунд, где к ним присоединились команды ,  и . Во втором раунде 28 команд были разбиты на 7 групп. Победители групп попали в финальную стадию ЧЕ.

Квалификация 

В финальной стадии участвовали восемь сборных, прошедших квалификацию. Они были разбиты на две группы, по четыре сборных. После группового этапа по две сборных попали в стадию плей-офф, в полуфиналы.

Группа А

Группа Б

Стадионы

Результаты 
В группе А фаворитами являются немки, 4-кратные обладательницы титула. Сборная Бельгии — новичок соревнований. Здесь же примерно равные по силе команды Швеции и Дании.

Группа А

Группа Б 
В группе Б в первом матче встречаются участницы прошлогоднего финала — сборные России и Франции. Кроме того здесь же находятся хозяйки первенства швейцарки и команда Нидерландов, которую пока никто не относит к фаворитам.

Полуфиналы

Финал

Список бомбардиров 
 7 мячей
  Елена Данилова

 5 мяча
  Мари-Лор Дели

 3 мяча:
  Изабель Кершовски

 2 мяча:
  Моника Кершовски, Надин Кесслер, Анн-Кристин Ангель
  Эмма Мадсен

 1 мяч:
  Кристин Эльсен
  Фатмире Байрамай, Фридерике Энгель, Юлиане Хефлер, Анна Блессе
  Эмбер ван дер Хейде
  Елена Терехова
  Нора Котон Пелажье, Эжени Ле Соммер, Хлоя Мазалубо, Джессика Уара
  Каролен Аббе, Изабель Майер, Мава Саррасен
  Мая Кранц

Список арбитров

Главные 
  Теодора Албон
  Сандра Браж Баштуш
  Рэйчел Коэн
  Катерина Монзуль
  Палома Кинтеро Силес
  Илал Туба Тосун

Ассистенты арбитра 
  Камена Георгиева
  Синди Кирхманн
  Вибеке Ларсен
  Ану Лехтонен
  Катарина Новачик
  Реко Оч
  Мораг Пири
  Катя Сенези

Ссылки 
 Официальный сайт в рамках УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Июль 2006 года
2006 год в женском футболе
Международные соревнования по футболу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2006 году
Чемпионаты Европы в 2006 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии